Серге́й Генна́дьевич Белоголо́вцев (2 апреля 1964, Владивосток, СССР) — российский теле- и радиоведущий, актёр, юморист, телережиссёр, шоумен. Федеральный посол Чемпионата мира по футболу-2018.

Биография 

Родился 2 апреля 1964 года во Владивостоке. Детство провёл в Обнинске, куда переехал с родителями. В первых двух классах в 1971—1973 годах учился в школе № 3, с 3 по 5 класс в 1973—1976 годах в школе № 6. Затем перевёлся в школу № 7, в которой учились его дворовые друзья, и окончил её в 1981 году. Параллельно учёбе в школе занимался в баскетбольной секции в спортивном зале Обнинского филиала Научно-исследовательского физико-химического института имени Л. Я. Карпова.

Не поступив после окончания школы в Обнинский филиал Московского инженерно-физического института (отец, преподававший в этом институте, отказал ему в протекции), поступил в Московский горный институт (сейчас — Горный институт НИТУ «МИСиС»). Участник институтской команды КВН «МАГМА».

Участвовал в телевизионном юмористическом шоу «О. С. П.-студия» в течение всего периода его существования.

В 2014 году вместе с женой Натальей создал некоммерческую организацию «Лыжи мечты», занимающуюся проведением занятий по горнолыжному спорту для детей с ДЦП.

Увлекается футболом, по собственному признанию, с 5 лет болеет за московский «Спартак».

Семья 
Отец — Геннадий Иванович Белоголовцев, советский и российский физик, преподаватель Обнинского института атомной энергетики. Мать — Ксения Алексеевна Белоголовцева.

Жена — Наталья Белоголовцева, журналист.

Три сына: Никита Белоголовцев (род. 25 января 1987) — радио- и телеведущий, в 2010 году окончил факультет международной журналистики МГИМО. По состоянию на 2019 год — руководитель направления сторителлинга в «Яндекс.Дзен». Номинант премии «ТЭФИ». 

Александр Белоголовцев (род. 26 мая 1988) — телеведущий, продюсер, в 2010 году также окончил факультет международной журналистики МГИМО. По состоянию на 2019 год работал в программе «Слава Богу, ты пришёл!» на СТС. 

Евгений Белоголовцев (род. 26 мая 1988). Болен детским церебральным параличом. В 2014—2015 годах вёл программу «Разные новости» на канале «Раз ТВ», с 2019 года — автор YouTube-канала «Такой ЖЕ» о людях с ограниченными возможностями.

Телевидение 
 Экологический бумеранг (Первая программа ЦТ) — сценарист
 Оба-на! (1-й канал Останкино) — сценарист
 Великолепная семёрка (1-й канал Останкино, впоследствии — НТВ) — ведущий
 Раз в неделю (ТВ-6)
 О.С.П.-студия (ТВ-6, РТР, СТС)
 Назло рекордам!? (ТВ-6, затем 7ТВ)
 Спасите, ремонт! (СТС)
 Скрытая камера (СТС)
 Схема смеха (РЕН ТВ)
 Цирк со звёздами («Первый канал») — участник
 Загадки шоу-бизнеса (ТНТ)
 Зарядка с чемпионом (Спорт, Бибигон)
 Ступени (Россия, Бибигон)
 Вторая натура (телеканал Раз ТВ)
 Белый против Белого (Россия-2)
 Живи сейчас! (ТВ Центр)
 Свадебный генерал (Россия-1, Моя планета)
 Жилищная лотерея плюс (НТВ)
 Проспект знаний (ОТР)
 Угадай кино/Игра в кино (Че, затем Мир)
 Салтыков-Щедринъ шоу (НТВ) — соведущий (совместно с Екатериной Скулкиной, Дмитрием Колчиным, Алексеем Кортневым и Николаем Фоменко)
 Россия футбольная (Матч ТВ)
 Ночной экспресс (новогодний выпуск, Мир)
 Отцы и дети (Мир)

Радио 
С октября 2014 по май 2015 года в качестве соведущего со своими сыновьями Никитой и Александром вёл семейное радиошоу «Белоголовцевы» на радиостанции «Маяк».

Фильмография

Озвучивание 
 2005—2012 — Удивительные приключения Хомы — Хома
 2006 — Астерикс и викинги — Астерикс

Театральные работы 
 «До свадьбы заживёт» (режиссёр Т. Дурова)
 «Не верь глазам своим!» (режиссёр Р. Манукян)
 «КТО» (режиссёр М. Виторган)
 «Результат налицо» (режиссёр А. Житинкин)
 «Не скромное обаяние буржуазии» (режиссёр А. Горбань)
 «Рецепт семейного счастья» (режиссёры Н. Скорик, А. Гордиенко, А. Бибилюров)
 «Кадиш» (режиссёр С. Белоголовцев)
 «Апокалипсис для флейты» (режиссёр С. Белоголовцев)
 «Одноклассники» (режиссёр А. Нестеров)
 «На высоких каблуках» (режиссёр А. Нестеров)
 «В городе Лжедмитрове» (режиссёр М. Виторган)

Библиография

Интервью

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Никита и Александр Белоголовцевы

Юмористы России
Игроки Высшей лиги КВН
ОСП-Студия
Выпускники Московского государственного горного университета
Воспитанники ДЮСШ «Квант»
 
Телеведущие канала «Мир»
Ведущие радиостанции «Маяк»